Cerro Azul (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Paraná
Cerro Azul (Paraná), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
Cerro Azul-Quizapu, een vulkaan in Chili